Georges Ziegler, né le  à Saint-Étienne, est un homme politique et journaliste français. Membre du parti Les Républicains, il est depuis le , président du conseil départemental de la Loire. Il succède à Bernard Bonne, démissionnaire pour cause de cumul des mandats.

Carrière journalistique 

Georges Ziegler est diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille.

En 1972, il commence sa carrière de journaliste.

De 1973 à 1976, il est attaché au cabinet du préfet de la Loire.

À partir de 1990, il dirige le journal quotidien La Tribune-Le Progrès pendant six ans.

De 1996 à 2001, il devient le rédacteur en chef au Progrès de Lyon.

À partir de 2000, il dirige les publications du journal hebdomadaire L'Essor.

Carrière politique 

Georges Ziegler est élu au Département de la Loire depuis 23 ans.

En 1994, il obtient son premier mandat de conseiller général (canton de Saint-Étienne Sud-Est).

De 1998 à 2011, il est vice-président du conseil général de la Loire.

De 2002 à 2008 puis depuis 2014, il est conseiller municipal et adjoint au maire de la Ville de Saint-Étienne.

De 2013 à 2017, il est  du département de la Loire chargé de l'économie et de l'évaluation des politiques départementales, puis de la culture et de l'évaluation des politiques départementales.

En 2018, Georges Ziegler quitte l'UDI et rejoint le parti Les Républicains.

Distinctions 

Georges Ziegler est chevalier des Palmes académiques.

Notes et références

Liens externes 

 Page du président du département sur le site de la Loire. (Archive)

Journaliste français du XXe siècle
Journaliste français du XXIe siècle
Président du conseil départemental de la Loire
Naissance en octobre 1949
Naissance à Saint-Étienne
Élève de l'École supérieure de journalisme de Lille